Маргарита Анатольевна Пу́шкина:
 Пушкина, Маргарита Анатольевна (род. 1952) — советская и российская поэтесса, журналистка, переводчица и издатель, автор текстов песен.
 Пушкина, Маргарита Анатольевна (род. 1973) — российский коллекционер и искусствовед, арт-менеджер, издатель. Директор-основатель ярмарки Cosmoscow.